Nathaniel Chalobah - calciatore inglese
Trevoh Chalobah - calciatore inglese, fratello di Nathaniel